Torula är ett släkte av svampar. Torula ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Torula